Akcelerator cząstek – urządzenie do przyspieszania cząsteczek do prędkości bliskich prędkości światła w próżni
 Akcelerator 3D – karta graficzna przeznaczona do szybkiego wyświetlanie grafiki trójwymiarowej
 Akcelerator – nazwa nadana przez Microsoft kombinacjom klawiaturowym, uruchamiającym określone funkcje programu, jak np. Ctrl+C
 Akcelerator skryptów – program przyspieszający wykonywanie skryptów, np. php
 Akcelerator IE – rozszerzenie dla stron internetowych, działających pod IE, pozwalające wykonać proste wyszukiwania, tłumaczenia itp. bez kopiowania tekstu

Zobacz też